Existuje více osobností s příjmením Čenský:

 Alois Čenský (1868–1954) – český architekt.
 Ferdinand Čenský (1829–1887) – český důstojník v rakouské armádě, profesor českého jazyka a literatury na vojenské akademii, spisovatel a novinář.
 Jan Čenský (* 1961) – český herec, herec, dabér a moderátor.

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení